Katzenbergtunnel ist der Name folgender Tunnel:
 Katzenbergtunnel, Eisenbahntunnel auf der Strecke Karlsruhe–Basel
 Katzenbergtunnel (Würzburg), in Bau befindlicher Straßentunnel in Würzburg
 Katzenbergtunnel (Außerfernbahn), Tunnel im Tiroler Streckenteil der Außerfernbahn